Tiānmǎ cháfáng é um filme de drama taiwanês de 1999 dirigido e escrito por Lin Cheng-sheng. Foi selecionado como representante de Taiwan à edição do Oscar 2000, organizada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Elenco 

 Lim Giong - A Jin
 Hsiao Shu-shen - A Yu
 Grace Chen 
 Lung Shao-hua
 Chen Ming-chang - Hsian Ge
 Leon Dai - Zhan Tian-ma
 Doze Niu - A Bao

Ligações externas 

Filmes em língua mandarim
Filmes de Taiwan